Toponímia:
 Bárcena de Campos, municipi de la província de Palència a la comunitat autònoma de Castella i Lleó (Espanya)
 Bárcena de Cicero, municipi de la comunitat autònoma de Cantàbria (Espanya)
 Bárcena de Ebro, nucli situat al municipi de Valderredible (Cantàbria), prop del límit amb el municipi de Valdeprado del Río
 Bárcena de Pie de Concha, municipi en la comunitat autònoma de Cantàbria, en la Vall del Besaya
 Les Cases de Bàrcena, pedania a l'Horta Nord al districte dels Poblats del Nord de la ciutat de València
 Biografies:
 Adolfo Bárcena López, jove de Tordera mort d'un tret de la Guàrdia Civil el 1977 a Hostalric
 Alicia Bárcena Ibarra (Ciutat de Mèxic, 1952), biòloga i diplomàtica
 Dorotea Bárcena (Oviedo, Astúries, 1944-Santiago, Galícia, 2016), actriu, dramaturga i directora de teatre
 Halil Bárcena (Renedo, Cantàbria, 1962), islamòleg català especialitzat en la saviesa del sufisme 
 Pedro de la Bárcena Valdivieso (Berodia, 1768 – Oviedo, 1836), militar i polític espanyol